CFSA puede significar:

 Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, en Japón tras la Segunda guerra mundial.
 Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, compañía chilena que competía con el Monopolio peruano del salitre en 1879.